Tavasz évszak
Tavasz nagyváradi irodalmi folyóirat (1919-1920)
 Tavasz, keresztnév